Partido Comunista - Seção Brasileira da Internacional Comunista (PC-SBIC ou antigo PCB)
Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações